Ledru ist der Familienname folgender Personen:

 Agis-Léon Ledru (1816–1885), französischer Architekt und Politiker 
 Alexandre Ledru-Rollin (1807–1874), französischer Politiker 
 Auguste Ledru (1860–1902), französischer Bildhauer
 François Roch Ledru des Essarts (1770–1844), französischer Divisionsgeneral

Siehe auch:
 Ledru-Rollin (Métro Paris), Station der Pariser Metro